Уильям Баликвиша (; 12 мая 1999 года, Бельгия) — бельгийский футболист, играющий на позиции полузащитника. Ныне выступает за бельгийский клуб «Маастрихт».

Карьера 
Баликвиша имеет конголезские корни. Является воспитанником академий «Андерлехта» и  «Стандарда». С сезона 2018/2019 привлекался к тренировкам с основной командой. 18 августа 2018 года дебютировал в Лиге Жюпиле в поединке против «Локерена», выйдя на замену на 88-ой минуте вместо Муссы Дженепо.

Статистика 
 Клубная статистика

Данные на 3 сентября 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бельгии
Игроки ФК «Стандард» Льеж